Ludwigs ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Ludwigs (* 1936), deutscher Plattdeutsch-Autor und Pädagoge
 Kathrin Kroll-Ludwigs (* 1975), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Markus Ludwigs (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Matthias Ludwigs (* 1980), deutscher Koch und Sachbuchautor
 Michael Ludwigs (* 1947), deutscher Brigadegeneral
 Monique Ludwigs (* 1971), deutsche Gewichtheberin
 Peter Ludwigs (1888–1943), deutscher Bildhauer und Maler

 Stefan Ludwigs (* 1963), deutscher Hochschullehrer für Design und Gestaltung an der Rheinischen Fachhochschule Köln